Le championnat du monde de squash féminin 1981 se déroule à Toronto du 17 au 23 octobre 1981. Rhonda Thorne remporte le titre en battant Vicki Cardwell en finale. Cette rencontre est le plus long match féminin, match qui dure .

Têtes de série

Tableau principal

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde masculin 1981

Liens externes 

1981
Squash féminin
Squash féminin 1981
Monde féminin 1981
Monde féminin
Sport au Canada en 1981
Sport en octobre 1981